Propachytomoides är ett släkte av steklar. Propachytomoides ingår i familjen gallglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallglanssteklar
Propachytomoides